45-й розыгрыш Кубка СССР состоялся с июня 1985 года по май 1986 года. Обладателем Кубка в шестой раз стало московское «Торпедо». Предыдущий обладатель Кубка киевское «Динамо» выбыло в 1/8 финала. Все этапы игрались в один матч.

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

Торпедо: Сарычев, Сочнов, Ковач, Гостенин, Пригода (к), Шавло, Ю. Савичев, Муштруев (Н. Савичев, 79), Гречнев (Шавейко, 64), Полукаров, Редкоус, (Кобзев, 29)
Главный тренер: Валентин Иванов
Шахтёр: Золотницкий, Варнавский, Сопко, Гошкодеря (Морозов, 60), Пархоменко (С. Кравченко, 75), Рудаков, Ященко, Соколовский (к) (Петров, 46), Гуляев, Смолянинов, Грачёв
Главный тренер: Олег Базилевич

«Торпедо» получило право на участие в Кубке сезона и Кубке обладателей Кубков.

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru
 На сайте КЛИСФ
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1985 году
Футбол в СССР в 1986 году